Rock in Rio (RIR) refere-se ao festival de música originalmente organizado no Rio de Janeiro, Brasil. No entanto, também pode referir-se a:

 Rock in Rio, álbum ao vivo dos Iron Maiden, gravado durante o RIR 2001.
 Rock in Rio, DVD ao vivo dos Iron Maiden, gravado no mesmo concerto.

Desambiguação